Станції:
 «Тараса Шевченка» — станція Київського метрополітену
 імені Тараса Шевченка — залізнична станція Одеської залізниці

Села:
 Тараса Шевченка — Херсонська область, Бериславський район
 Тараса Шевченка — Чернігівська область, Ріпкинський район

Див. також 
 Шевченка
 Вулиця Шевченка
 Бульвар Шевченка
 Проспект Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Парк Шевченка